Дуна́йский:

Населённые пункты 
 Дунайский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Дунайский — посёлок в Белореченском районе Краснодарского края.

Другое 
 Дунайский, Антон Васильевич (1895—1957) — советский украинский актёр, Заслуженный актёр Украинской ССР.
 Дунайский переулок — улица в Томске.

См. также 
 Дунайский канал
 Дунайский проспект
 Дунайская
 Дунайская флотилия (значения)
 Дунай (значения)